Sam Taylor (regisseur), een Amerikaans regisseur
Sam Taylor (muzikant), een Amerikaans muzikant
Sam Taylor-Johnson, een Brits regisseur